Біогрупа — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Огієнка, 61
 Біогрупа — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, Майдан Відродження
 Біогрупа — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Соборна, 2
 Біогрупа — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 12
 Біогрупа — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, сквер ім. Васильєва по вул. Соборній

Див. також 
 Біогрупа екзотичних дерев — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, м. Кам'янець-Подільський, вул. Шевченка, 26
 Біогрупа екзотичних дерев — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, Ярмолинецький район
 Біогрупа дерев — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, Старокостянтинівський район
 Біогрупа ялини колючої — ботанічна пам'ятка природи, Хмельницька область, Старокостянтинівський район